Red Gone Wild: Thee Album — шестой студийный альбом Редмана, выпущенный им после 6-летнего перерыва в 2007 году. За пять дней до релиза альбом был слит в интернет, но, несмотря на это, он дебютировал на 13-м месте чарта Billboard 200: за одну неделю было продано 44 000 копий.

Список композиций

Семплы 

«Gimmie One»
 «The Break In» — Марвин Гей
«Walk in Gutta»
 «Heart of Glass» — Blondie
«Blow Treez»
 «The Sun Is Shining» — Боб Марли
«Merry Jane»
 «Mary Jane» — Рик Джеймс
«Gilla House Check»
 «Snip Snap» — Goblin
«Rite Now»
 «Right Now Right Now» — Эл Грин

«Wutchoogonnado»
 «Midnight Groove» — Love Unlimited Orchestra
«Dis Iz Brick City»
 «You’re the Joy of My Life» — Милли Джексон
«Mr. Ice Cream Man» (skit)
 «The Entertainer» — Скотт Джоплин
«Soopaman Luva 6» (Part I, Part 2)
 Give Me Your Love (Love Song) — Кёртис Мейфилд
«Hold Dis Blaow!»
 «Things Done Changed» — The Notorious B.I.G.

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Redman
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом